Imię i nazwisko Sandeep Kumar nosili lub noszą m.in.:
 Sandeep Kumar (ur. 1975) – indyjski sztangista, olimpijczyk z 1996
 Sandeep Kumar (ur. 1983) – australijski zapaśnik pochodzenia indyjskiego, olimpijczyk z 2008
 Sandeep Kumar (ur. 1986) – indyjski lekkoatleta, chodziarz, olimpijczyk z 2016 i 2020
 Sandeep Kumar (ur. 1988) – indyjski wioślarz, olimpijczyk z 2012